Fajoem-depressie, een depressie en oase in Egypte
Fajoemcultuur, een naar deze depressie vernoemde archeologische cultuur
Qarun-meer
Fajoem (gouvernement), een modern gouvernement in Egypte
 El-Fajoem, een stad in Egypte en hoofdstad van het gelijknamige gouvernement